Marco Silva, puede referirse a:

 Marco Alexandre Saraiva da Silva, entrenador de fútbol de origen portugués.
 Marco Silva James, diseñador, publicista y periodista de origen Chileno.